Gunnar Eyjólfsson – attore islandese, Premio Edda 2002
 Hólmar Örn Eyjólfsson – calciatore islandese
 Magnús Örn Eyjólfsson Scheving – attore, regista, scrittore ed ex ginnasta islandese di origini danesi noto come Magnús Scheving
 Sigurður Ragnar Eyjólfsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese